«Бандиты» () — короткометражный фильм, снятый в 2009 году Вином Дизелем как предыстория фильма «Форсаж 4».

Сюжет 
В фильме рассказывается о том, как познакомились члены команды Доминика из четвёртой части (Хан, Тего, Сантос, Кара и Летти).

В ролях

Примечания

Ссылки 
 

Форсаж
Короткометражные фильмы США
Фильмы-приквелы
Фильмы на английском языке
Короткометражные фильмы 2000-х годов